Се́верный оле́нь, в Северной Америке — кари́бу () — парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель рода Северные олени ().

У рода , в отличие от других оленей, передняя поверхность верхней губы целиком покрыта волосами. Надглазничный отросток рогов на конце расширен, с несколькими пальцевидными вторичными выростами. Сошник срощён с нёбными костями, делит хоаны на левую и правую половины. Отличен от других оленей тем, что рога имеют как самцы, так и самки; питанием, в котором значительную долю занимают лишайники; многими особенностями поведения, самая заметная из которых — образование больших стад. Обитает в тундре и тайге Евразии и Северной Америки, на ряде островов Северного Ледовитого океана. Существует как в диком, так и в домашнем состоянии.

Северный олень в далёком прошлом дал возможность человеку освоить Север, в настоящее время остаётся важнейшим биологическим ресурсом более двадцати народов Евразии и Северной Америки. Объект охоты (с целью добычи мяса и шкуры). В результате приручения и одомашнивания северного оленя возникло северное оленеводство, то есть разведение северных оленей для получения мяса, шкур, молока и использования в качестве ездового и вьючного транспорта.

Различают карибу лесных и тундровых: лесные — крупнее, распространены в тайге; тундровые — мельче, обитают в открытой тундре, лишь на зиму заходят в тайгу.

Название 
Название  дано Карлом Линнеем в «Системе природы» (1758). Для родового названия К. Линней взял имя Rangifer, которое ранее использовал Альберт Великий в работе «О животных». В качестве имени вида К. Линней выбрал слово tarandus, сделав отсылку на труд Улиссе Альдрованди «Quadrupedum omnium bisulcorum historia…» — описания парнокопытных.

Северный олень — название книжное, народное название в тех местах, где водятся лоси, маралы или изюбри — просто олень. Там, где развито оленеводство, оленем называют обычно домашнего северного оленя, а дикого северного оленя зовут дикарь 
.

Название  (карибу) пришло в английский язык в 18 веке из канадского французского языка; происхождение слова, предположительно, из диалекта североамериканских индейцев. Карибу и северный олень в мире классифицируются как один вид Rangifer tarandus. Северный олень — это европейское название для этого вида, в то время как в Северной Америке этот вид известен как карибу.

Внешний вид и размеры 
Олень средних размеров. Туловище удлинённое, шея довольно длинная, из-за сильной оброслости кажется толстой и массивной, ноги относительно короткие. Голову и шею животное держит обычно низко, как бы горбится. В целом олень выглядит приземистым и значительно менее стройным и красивым, чем остальные олени. Нет у него и такой грации движения.

Голова у северного оленя хотя и пропорциональная, но несколько вытянутая. Относительно невысокая в мозговой области, она лишь слабо суживается к концу. Конец морды сплошь покрыт волосами (носовое зеркало отсутствует), довольно толстый, но не вздутый, верхняя губа не вздутая и над нижней не свешивается. Кожных выростов («серёг») под подбородком нет. Уши относительно короткие, более или менее округлые. Глаза небольшие. Холка у северного оленя слегка приподнята, но не образует «горба» и на уровне крупа, спина прямая, зад прямой или слегка покатый.

Хвост длиной 11-21 см, уши — 13-18 см. Самки (важенки) несколько мельче самцов. Длина тела особей в разных популяциях Rangifer в среднем: самцов 184—210 (до 226) см, самок 166—199 см; высота в холке 114—141 см и 102—119 см, масса тела 74-194 кг и 71-123 кг, соответственно.

Дикие северные олени значительно крупнее одомашненных: по размерам — на 10-20 %, по массе тела на 20-30 %. Среди одомашненных северных оленей несколько выделяются большей массивностью дальневосточные олени. Лесные олени чуть выше в холке и массивнее, чем тундровые, что связано с адаптациями к обитанию в глубокоснежных районах. Наиболее крупные особи в популяциях, обитающих на востоке ареала. Масса и размеры тела значительно коррелирует с кормностью угодий — на лучших пастбищах звери значительно крупнее. Особи из островных популяций, при худшем питании, в целом мельче, чем материковые.

Рога 
Рога имеются у самцов и у самок (единственный случай в семействе). Рога большие и сложные с длинным главным стволом (до 150 сантиметров у самцов), с дугообразным изгибом. Размах рогов у самок достигает 120 сантиметров. На конце рога небольшая плоская вертикальная лопата с короткими отростками. Надглазничные отростки с лопатообразными расширениями. Рога обычно в той или иной мере несимметричны. Ствол рога и отростки уплощены, лопаты на стволе и отростках плоские. Поверхность рога всегда совершенно гладкая, как бы полированная. Цвет рога светло-коричневый или беловатый.

Рога северного оленя бывают относительно больше, чем у других оленей. Однако ствол и отростки тонки, вследствие чего масса рогов не превышает 11—12 килограммов. Часто они невелики и слабы, не имеют характерного изгиба и представляют собой почти прямой или слабоизогнутый ствол с небольшим числом отростков, направленный вверх и назад. У домашних оленей рога часто достигают очень больших размеров. Рога очень разнообразны по длине ствола, его изгибу, количеству и величине отростков, степени и числу лопатообразных расширений, по строению и лопатам глазного и ледового отростков, раскиду. Разнообразие рогов северного оленя больше, чем у других оленей, и даже больше, чем у лося. Кроме большой индивидуальной изменчивости, рога подвержены также и некоторой географической изменчивости.

У самок рога того же типа, что и у самцов, однако меньше и легче. Встречаются безрогие (комолые) важенки. На Алтае и в Саянах процент комолых самок выше и достигает 25—33.

Взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре — декабре по окончании периода спаривания, молодые животные — в апреле—мае, самки — в мае—июне после отёла. Таким образом, зимой самки и молодняк имеют рога, а взрослые самцы становятся безрогими. Это помогает важенкам зимой ограждать выкопанный в снегу ягель от более сильных, но безрогих самцов. Отрастать рога у самцов начинают в апреле, у самок — вскоре после сбрасывания старых. Очищаются рога от кожи в конце августа—сентябре (у молодых до октября).

Волосяной покров 

Волосяной покров типичный для оленей, причём все характерные черты его выражены ярче, чем у других наших видов, даже чем у лося. Зимний мех весьма длинный, и остевые волосы на боках имеют длину около 50 мм, на спине достигают 90 мм, на крестце 100 мм. На шее волосы удлинены ещё больше и образуют густую и длинную гриву, волосы которой по низу шеи имеют длину 300 мм. Густая оброслость шеи и большой подвес по низу придают ей вид очень толстый и массивный — почти столь же толстый, как туловище. Почти 0,9 толщины волос занимает сердцевина с полостями, наполненными воздухом. Вследствие этого волосы очень ломкие. На ногах волосы короткие, очень упругие и прочные, способные противостоять обнашиванию при передвижении по снегу. Вокруг копыт имеются длинные и густые, но прочные волосы, увеличивающие опорную площадь копыта. Тому же служит «щётка» из длинных и очень прочных волос, находящаяся между копытами. Она также препятствует скольжению. На голове волосы относительно короткие. Носовую область они покрывают целиком, не оставляя даже самых малых голых участков. Под густым покровом ости находится тоже очень густой тонкий извитой пух, снаружи незаметный. Все вместе создаёт тёплый и прочный, насыщенный воздухом (внутри волос и между ними), непроницаемый для ветра меховой покров. Указанная особенность строения придаёт животному также особую плавучесть — северный олень плавает, по-видимому, лучше всех оленей.

Летний мех значительно короче и мягче, со слаборазвитыми воздухоносными полостями в волосе, грива не так велика и обрамление копыт не развивается. У новорождённых и животных на первом месяце жизни мех очень мягок и нежен, воздушных полостей нет или они развиты очень слабо.

Окраска летнего меха однотонная, почти по всему телу кофейно-бурая, серовато-бурая или пепельно-бурая. Нижняя поверхность хвоста и внутренняя поверхность ляжек около хвоста и немного ниже белые и образуют небольшое зеркало. Волосы, окружающие копыто, белые. Бока шеи светлые, буровато-белые, грязно-белые или даже белые, волосы на гриве шеи белые. На боках иногда имеется светлое, даже белое поле. Окраска летнего меха более или менее однотипна у животных по всему ареалу и сравнительно незначительно изменчива индивидуально.
Зимний мех довольно пёстрый, из светлых и тёмных участков (пестрее, чем у других оленей) и, в противоположность летнему, подвержен большой индивидуальной изменчивости, значительна и географическая изменчивость. В некоторых местностях он довольно тёмный, в других может быть почти белым или даже белым.

Половые отличия в окраске отсутствуют или незначительны, однако в некоторых местах выражены довольно явственно. Общая окраска новорождённого и животного в первые месяцы жизни (до начала линьки, в первый зимний наряд) одноцветная бурая или буровато-серая, несколько более светлая на нижней поверхности тела; хвост снизу, горло и паховая область светлые. Уши снаружи бурые, с внутренней стороны беловатые, передняя поверхность ног темнее задней. По спине бывает тёмный ремень.

Линька один раз в год, длится очень долго: с апреля по июль—начало августа. Сначала выпадает старый подшёрсток, потом ость. Линька начинается с головы, затем переходит на шею, спину, конечности, позднее — на бока и брюхо.

Приспособительные особенности строения 
Северный олень — обитатель северных областей: тундры и тайги. Все характерные для него признаки представляют приспособления к жизни в арктических условиях, в условиях холодного климата. Высокие же температуры он переносит с трудом. Потовые железы у него недоразвиты, что вынуждает оленя регулировать температуру тела за счёт усиленного дыхания при открытом рте и высунутом языке.

Коренные зубы относительно очень мелкие, с низкими коронками, что связано с питанием наиболее мягкими кормами — лишайниками. Резцы прямые, симметричные, мелкие, не пригодные для подрезания плотных растений, но приспособленные для срывания и соскабливания лишайников, что не требует особой прочности. Конечности имеют целый ряд специальных приспособлений.

Копыта сильно расширенные, все четыре пальца хорошо развиты и постоянно функционируют, копыта окружены сильно отрастающими к зиме длинными щетинистыми волосами, образующими щётку, аналогичную таким же образованиям у зайца, рыси, северного волка и других северных животных. Суставы средних пальцев могут сильно прогибаться, причём фаланги принимают почти горизонтальное положение. Всё это способствует значительному увеличению площади опоры и поддержанию животного даже на рыхлом снегу. На смерзающихся же снегах в тундре олень проходит, почти не оставляя следов. Такое строение конечностей хорошо приспособлено также для топких болотных почв. Волосы, отрастающие вокруг копыт зимой, служат вместе с тем предохранителем от ранений об лёд и наст. Между средними пальцами растут пучки волос, сильно увеличивающиеся зимой; они покрывают часть подошвенной стороны копыта и препятствуют скольжению на льду.
Строение копыт северных оленей сильно изменяется по сезонам. К зиме отрастают края, мягкая пяточная часть копыта сокращается, копыто приобретает большую прочность и становится «стаканообразным», что, с одной стороны, является приспособлением к передвижению по твёрдому насту и льду и препятствует поранению мягкой пятки, а с другой, служит для раскапывания плотных снегов. У северных оленей, обитающих в горных и каменистых районах, копыта и летом имеют менее развитую пятку, чем у обитателей местностей с мягкими почвами.

Северный олень, так же как и лось, высоко поднимает на бегу ноги: углы сгиба в коленном, пяточном, копытных и других сочленениях острые, как у лося, и много острее, чем у благородных оленей, косуль и лошадей. Это позволяет животному легко передвигаться по кочкарникам, травянистым болотистым местам, зарослям низкорослых кустарников и по рыхлому снегу. Передвигается северный олень, как и лось, шагом или рысью; редко галопом.

Носовая область северного оленя имеет значительные отличия: она сильно расширена, носовые полости имеют значительно больший объём, чем у благородных и других оленей южных широт. Такое изменение связано с вдыханием холодного воздуха. Полное отсутствие у северного оленя голого пространства на носу, всегда развитого у всех других оленей, связано с частым погружением морды в снег; эта же причина вызвала сокращение голого пространства на носу и у лося.

Важным приспособлением к обитанию в холодном климате является характерное строение волос и густой волосяной покров, который в сочетании с толстым слоем подкожного жира обеспечивает надёжную термоизоляцию. Вместе с тем волосяной покров северного оленя облегчает ему плаванье по холодным тундровым и таёжным рекам и озёрам.
Характерно также постепенное потемнение окраски особей при распространении с севера на юг, что, очевидно, имеет приспособительное значение; почти совсем утрачена пятнистость у молодых, летний мех потерял рыжий цвет.

Северный олень в условиях Арктики испытывает экстремальные изменения в освещении: от непрерывного летнего дневного света (полярный день) до непрерывной зимней темноты. Справиться с зимней темнотой ему помогает способность воспринимать ультрафиолетовое излучение (с длиной волны до 320 нм). Северный олень распознаёт важные предметы, которые поглощают ультрафиолетовый свет и поэтому кажутся чёрными, сильно контрастируя со снегом: лишайники — основной источник пищи зимой, мочу — признак хищников или конкурентов, мех волков.
Цвет глаз северных оленей связан с адаптацией тапетума к сезонным изменениям в окружающей среде. Летом он золотистый — большая часть света отражается обратно через сетчатку, а зимой — тёмно-синий с меньшим количеством света, отражённого от глаз. Повышенная чувствительность происходит за счёт снижения остроты зрения, но помогает разглядеть хищников в условиях тёмной полярной ночи.

Биология и поведение

Размножение 
Признак приближения гона — образование смешанных стад (до этого быки бродят отдельно от самок с молодняком), к началу гона рога у оленей окостеневают и очищаются от «бархата», самцы достигают максимальной упитанности, сильно в объёме увеличивается шея, отрастает грива.

Самки дикого северного оленя обычно участвуют в размножении с полутора лет, но нередко оплодотворяются в первый год своей жизни. Самцы достигают половой зрелости на втором году жизни, но в стадах диких оленей они обычно отгоняются взрослыми быками и реально вступают в размножение лишь с 2,5-3,5 лет.
В стадах домашних оленей самцов используют в случке до 5,5 лет, лучших — до 9,5 лет. Наивысшей племенной продуктивности самки достигают в возрасте 4-8 лет, рекомендуется использовать их до 12 лет, а лучших племенных — до 15 лет.

Период гона (спаривания) происходит в период с сентября до начала ноября.
Наиболее сильные и энергичные быки являются основными обладателями групп самок и отгоняют от них других самцов, которые держатся поблизости. Доминирующие самцы почти не едят, находятся в непрестанном движении: метят территорию, издают «хоркающие» звуки (своеобразный глухой рёв, нечто вроде храпа или хрюканья, повторяемый с интервалами в полсекунды, слышимый метров за двести, и на который отвечает его соперник), следуют за самками и пытаются делать садки, сражаются с соперниками (драки между самцами обычно не бывают столь ожесточёнными, как у других видов оленей, однако изредка самцы получают довольно тяжёлые ранения и ушибы, иногда приводящие их даже к гибели.). Через две-три недели такого образа жизни даже очень сильные быки худеют (масса снижается на 15-20 %), их силы истощаются. Они бывают изгнаны из стада другими быками, ещё сохранившими свои силы.

Самки ведут себя более спокойно, но порой вынуждены много бегать, если не готовы к спариванию, спасаясь от настойчиво преследующего самца. Если же самка готова (а это состояние продолжается около двух часов), то она движется медленно (спаривание происходит в движении). Телята и в период гона все время находятся рядом с матерями. Неоплодотворённая самка вторично приходит в охоту через 11-22 дня. Течка повторяется 2-4 раза и длится около трёх суток. Самцы диких оленей нередко спариваются с домашними самками, их потомство может отличаться повышенной жизнеспособностью.

Беременность длится от 192 до 246 дней, обычно 220—230 дней<ref>'Барышников Г. Ф., Тихонов А. Н. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Копытные. Часть 1. Непарнопалые и парнопалые (свиные, кабарговые, оленевые). Ч. 1, СПб., 2009. С. 127.</ref> (в среднем 7,5 месяца). Отёл проходит в сжатые сроки в период с мая по июнь. В стадах домашних оленей отёл растянут, может начаться в середине апреля. Самки приносят по одному телёнку, редко двойню.

 Питание. Кормовые растения 

Большую часть года олени добывают корм из-под снега. По возможности они пасутся на «выдувах», оголённых участках земли. При высоте снежного покрова свыше 70 см затраты на добывание корма не компенсируются им. Толщина снега, который олень может раскопать, зависит от его плотности. В лесу олень может раскопать рыхлый снег высотой до 150 см, в тундре 30 см снега с настом могут оказаться непреодолимы. Глубокий или очень плотный снег под силу раскопать только быкам. Затем из этих же лунок кормятся важенки, способные отстоять добычу от других оленей своими острыми рогами. После них из тех же лунок кормятся более молодые олени, последними — ослабленные олени и телята.

На позднеосенних пастбищах олень раскапывает в сутки до 110 м² лунок, зимой — в среднем 70 м² лунок, при этом делает от 1,8 до 7,3 тыс. движений, затрачивая много энергии. Потребность в питательных веществах увеличивается на 35 % по сравнению с другими сезонами года. Весной площадь вырытых лунок за сутки снижается до 50 м² и увеличивается перемещение по пастбищу.

В бесснежное время площадь выпаса увеличивается в 5-10 раз по сравнению с выпасом зимой. При кормлении олени не задерживаются подолгу на одном месте: сорвав несколько листиков или побегов, они перебегают на новое место. Даже если пасётся большое стадо, то и задним оленям хватает корма. Пасущееся стадо домашних оленей проходит за час до двух километров, суточный проход летом составляет 15-17 км.

Характерными особенностями питания северного оленя по сравнению с другими оленями является способность хорошо усваивать лишайники, большое разнообразие растительных кормов, сравнительно малое потребление веточных кормов (что сближает его с кабаргой).

Лишайники (ягель) — очень своеобразный корм. В ягеле почти нет белков, да и те почти не усваиваются оленями. Жир лишайников отличен от обычных жиров. В лишайниках мало солей (золы), а преобладающие в них соли кремния не усваиваются оленями. Лишайники бедны витаминами. Такой корм, будучи высококалорийным даёт оленям лишь энергию; образно его можно сравнить с сахаром, или аналогом корнеплодов для крупного рогатого скота. Однако организму и зимой нужны белки, соли, витамины — они поступают из жировых запасов и мышц оленя. Восстанавливаются эти запасы только за счёт зелёного корма, грибов, солоноватой воды. В большинстве районов Севера олени восстанавливают свои резервы только летом, в период питания зелёной растительностью. Поскольку летний период на Севере короток, олени продлевают этот период, мигрируя из мест, где весна наступает раньше, в места, где весна запаздывает: с юга на север, к морю, из долин в горы. Таким образом, они удлиняют период питания так необходимой молодой зеленью.

Наибольшую кормовую ценность из 58 видов поедаемых кустистых лишайников имеют кладонии (оленья, звёздчатая, лесная и др.), цетрарии (цетрария исландская, цетрария снежная), некоторые пепельники. В лесотундре древесные эпифитные лишайники Usnea, Bryopogon служат пищей, когда наземного корма мало или он недоступен вследствие наста, гололедицы или глубокого снега. Летом лишайники поедаются только во влажном состоянии (после дождя, при туманах, ночью).
Лишайники — важный компонент питания северных оленей, наличие ягельников значительно обогащает пастбища, однако, ягель — не обязательный корм, и северные олени могут благополучно обходиться без них. Это подтверждает успешная акклиматизация северных оленей в Антарктике (на островах Кергелен, Южная Георгия) и в других местах, где нет ягеля. На Чукотке сформировалась особая экологическая форма домашних северных оленей «харгин», практически не нуждающаяся в ягельных пастбищах.

Олень использует в качестве корма 44 вида кустарниковых ив и берёз, 94 вида осоковых, 52 вида злаков, 24 вида бобовых, 170 видов растений других семейств.

Травянистая растительность поедается оленем в течение круглого года; зимой особенно важное значение имеют те части растения, которые уходят под снег зелёными, но используется также и ветошь (прошлогодние сухие побеги).

Осоки, пушицы, злаки служат основным кормом оленей на протяжении всего летнего периода. В раннеосенний сезон среди зелёных кормов травянистые растения занимают около половины рациона диких оленей. В позднеосенний сезон доля ветошных кормов составляет около 40 %. Зимой осоки и пушицы становятся постоянными кормами оленей (до 60 %).
Молодые побеги осок (кругловатая, редкоцветковая, галечная, прямостоячая и др.) наряду с пушицами служат ранневесенним кормом. В это время их жадно поедают олени, изголодавшиеся за зиму по зелёным кормам. Летом поедаемость оленями осок резко падает. В то же время осоки сероватая, струнокоренная, водяная, вздутоносая, вилюйская, редкоцветковая представляют значительную ценность как зимние подснежные корма, так как многие сохраняют листья зимой частично зелёными.

Пушица влагалищная, как одно из наиболее ранних массовых зелёных растений, является для оленя ценным питательным кормом в весенний период. С появлением разнотравья и листьев кустарников значение его снижается. Зимой сохраняющиеся зелёные основания листьев служат существенным дополнением к ягельному корму. Весной и ранним летом охотно поедаются пушица Шейхцера, пушица узколистная (молодые побеги, листья и цветки), мелкая зелень пушицы рыжеватой, пушица короткопыльниковая (соцветия и листья).

Из злаков главным отлично поедаемым нажировочным кормом является арктофила. Сочное растение сохраняет свою зелень до поздней осени. В это время олени охотно едят замёрзшую в свежем состоянии траву. Из других злаков олени предпочитают мятлики, арктагростисы, вейники.

Разнотравье поедается оленями охотно и может служить хорошим нажировочным кормом: гвоздичные (звездчатки, ясколки), гречишные (горец змеиный, оксирия, щавели), лаготис малый, мытник, иван-чай, сабельник болотный, вахта трёхлистная, морошка, клайтония клубневидная и остролистная, золотая розга. Летом на разнотравье может приходиться около 15 % рациона оленей. С увяданием разнотравье в большой мере теряет своё значение как корм.

Бобовые растения служат северным оленям хорошим летним кормом (наиболее ценные: копеечники, остролодочники, астрагалы, чина приморская, горошек мышиный).

Хвощи пёстрый и камышковый прекрасно поедаются северным оленем ранней весной, а затем осенью, с первых морозов, и зимой, добытые из-под снега. Хвощ топяной отлично поедается круглый год, как наземная часть, так и корневище, осенью засохшие побеги, зимой — из-под снега. Хвощ полевой ценен тем, что осенью долго сохраняется в зелёном состоянии. Хорошо поедается хвощ болотный; хвощ луговой поедается, но урожайность его не велика, а кормовая ценность низкая.

Кустарники. Олени особенно любят листья ив, но охотно поедают и зелёные части кустарниковых берёз, значительно реже — ольховника. Летом листья кустарников в целом составляют треть рациона оленей, из них на листья ив приходится около 90 %. Первые зелёные листочки кустарников охотно едят даже новорождённые оленята. Позднее листья кустарников грубеют и менее охотно поедаются оленями. Резко снижается потребление листвы в сезон осеннего листопада, но и осенью олени поедают опавшие листья.

Олени поедают листья ив и частично молодые побеги, почки, серёжки, кору. Особенно хорошо ива поедается весной и летом. В начале осени поедаемость ив ослабевает — в это время олени больше едят травы, но уже поздней осенью иву олени едят не хуже травы, опавшие листья выгребают из-под снега. Наиболее охотно олени поедают ивы мохнатую (широко распространена, большая урожайность, высокие кормовые достоинства), сизую, филиколистную, копьевидную, железистую, лапландскую, красивую, Крылова, параллельножилковую и др. На этих ивах листва расположена невысоко и доступна для оленей, если заросли не густые. Особую группу составляют стелющиеся ивы арктическая, полярная, травянистая, сетчатая, круглолистная и др. В кормовом рационе они уступают кустарниковым ивам.

У кустарниковых берёз (карликовая, Миддендорфа, кустарниковая, тощая) поедаются листья, почки, соцветия с весны до осени (охотнее до начала второй половины лета).

Кустарнички. Из кустарничков олени нередко едят черничник, реже брусничник. Охотно едят ягоды морошки, голубики, толокнянки, вороники, а на Камчатке также плоды рябины.

Грибы — лакомство оленей. Сыроежки, свинушки, серушки и другие охотно поедаются дикими оленями в августе, а также позже, иногда даже после выпадения снега, в октябре-ноябре. Поедают также и трубчатые грибы: подберёзовики, подосиновики, маслята и др. В поисках грибов олени могут сильно разбредаться, на время покидать стадо.

Мхи относятся не к основным, а к поддерживающим кормам. Роль мхов может возрасти на малокормных пастбищах. Чаще мхи захватываются случайно, с другим кормом.

Другие корма. Испытывая потребность в соли, олени поедают и животные корма, в частности леммингов (интересно, что его саамское название «кооньт саплыг», что значит «оленья мышь»), а также яйца птиц и птенцов, гложут отпавшие лосиные и оленьи рога, грызут землю солоноватой почвы, едят снег, пропитанный мочой людей. Олени, вышедшие к морю, охотно лакомятся рыбой, выброшенной на берег, а также крабами.

Зимой олени утоляют жажду, захватывая снег вместе с подснежным кормом. Внезапные сильные холода до того, как выпадет снег, могут лишить оленей водопоя — тогда обезвоживание организма ведёт к быстрому рассасыванию жира.
 Передвижение. Миграции 
Северный олень — весьма подвижное животное даже в сравнении с другими оленями семейства оленевых. Кормится северный олень на ходу, постепенно и почти непрерывно, передвигаясь с места на место в поисках лучшего корма, отщипывая от каждого растения понемногу (а с куста, буквально, несколько листиков).
Даже в течение одного сезона они часто меняют места пастьбы. Особенно велика подвижность зимою, но и летом олени редко задерживаются подолгу на одном месте.
Постоянные переходы с одного участка пастбища на другой в пределах сезонного пастбища — это характерное свойство их кормового поведения (так в горах Норвегии олени обходят пастбища одного горного массива за 7-8 дней, после чего повторяют пройденный путь).

Северный олень — мигрирующее животное. Миграции северного оленя заключаются в переходах с пастбищ одного сезона на пастбища другого сезона в течение годового цикла. Для миграции характерны: перемещения между местами обитания значительно больше, чем перемещение по одному месту обитания; движение происходит по кратчайшему пути, близкому к прямой, без поворотов и возвратов; животные не отвлекаются по пути на те стимулы, которые в других случаях могли их остановить (кормные места, препятствия).
Возможно, северные олени совершают самые длительные наземные миграции на планете (расстоянием более 1200 км по прямой, туда и обратно). По пройденному общему совокупному годовому расстоянию (максимально равному 4868 км) северный олень уступает только серому волку, кулану и арктической лисе. Экстремальные перемещения северных оленей, путешествующих на большие расстояния, обусловлены крайней сезонной изменчивостью, неравномерным распределением ключевых ресурсов, их низкой первичной продуктивностью, избеганием хищников, постоянством мест отёла .

Смысл и необходимость миграций в том, что олени стремятся питаться молодой зеленой растительностью, чтобы набрать максимум питательных веществ в течение короткого северного лета. В северных широтах (у моря, на вершинах гор) лето наступает позже. Двигаясь с юга на север, из глубины материка к морю, от подножия гор к их вершинам (вертикальные миграции) олени продлевают начало лета дней на 20, значительно увеличивая время питания молодой зеленью.Популяции северных оленей наиболее привязаны к отельным и летним местам обитания, тогда как зимой олени могут менять место своего пребывания. Пути миграции с отельных пастбищ на летние постоянны, но и очень коротки (они важны для оленей, поскольку как раз в этот период самки идут с еще слабыми телятами). Однако наиболее известны своей протяженностью и постоянством пути весенних миграций с зимних пастбищ к отельным (важенки начинают свой дальний путь к отельным пастбищам в марте, самцы и молодняк начинают миграцию позже на месяц и занимают в период отёла пастбища в стороне от отельных пастбищ) и пути с осенних пастбищ обратно к зимним.

Обычная форма движения оленя — шаг и ровная рысь, иногда иноходь. Сильно испуганные олени бегут галопом (совершая прыжки под уклон до 5—6 м), но скоро
переходят на рысь. Скорость движения шагом (по плотному снегу) около 7,2 км/час. Во время миграций олени движутся со скоростью 20-40 км/день. Максимальная скорость бега достигает 60-80 км/ч. Олени хорошие пловцы. Они переплывают морские проливы шириной в 120 км. Скорость плавания 5,5-6,4 км/час (в Северной Америке, гоняя оленей на моторной лодке, получили
рекордный результат — 11 км/ч).

 Факторы, определяющие динамику популяций 

 Конкуренты 
Основными факторами изменений численности диких и домашних оленей являются, возможно, факторы социально-экономические. Не исключаются и биологические факторы.

Дикий и домашний северные олени являются главными конкурентами обоюдно друг для друга. Основное содержание проблемы противоречий диких и домашних оленей заключается: 1) в уводе домашних оленей дикими и в частых случаях спаривания; 2) во взаимном стравливании пастбищ; 3) во взаимном способствовании сохранению очагов инфекционных заболеваний.
Ранее в невыгодном положении оказывался дикий северный олень, который считался «сорняком», врагом более опасным для оленеводства, чем волк, и потому истреблялся человеком и вытеснялся со своих пастбищ.
Действительно, возможность плотного смешанного, совместного обитания диких и домашних оленей на одних и тех же территориях нереальна. Примирить экологические противоречия можно, только разобщив географически очаги их обитания, отдавая предпочтение диким или домашним оленям в каждом конкретном случае, что вполне возможно на огромных просторах Российского Севера (в Северной Америке, где оленеводство практически не развито и не имеет перспективы, такой проблемы нет).

Северный олень вступает в конкурентные отношения с рядом животных. В тундре к ним в первую очередь относятся лемминги, а также полёвка Миддендорфа, при высокой численности которых растительность на некоторых участках за зиму уничтожается настолько, что почти не остаётся ветоши. Конкуренция с северной пищухой на пастбищах минимальная, так как основные места обитания пищух — каменные россыпи подгольцового пояса гор — практически совсем не используются северными оленями.

Лось, кабарга, заяц-беляк не имеют напряжённых конкурентных отношений с диким северным оленем.

Снежный баран питается примерно теми же кормами, что и дикий северный олень. Однако и здесь конкуренция не выражена, так как он предпочитает более резкие формы рельефа, олени там почти не пасутся. Всё же дикие олени могут считаться основными пищевыми конкурентами снежных баранов в данном ландшафте. Бараны же в силу малочисленности для оленей конкурентами быть не могут.

Овцебык имеет некоторые конкурентные отношения с дикими северными оленями, особенно на островах Арктики, где обитают местные островные популяции оленей. На о-ве Врангеля овцебыки использует более широкий спектр кормовых растений в течение всего года, относительно мало перемещаясь по территории; северный олень, наоборот, много перемещается, используя более узкий спектр кормов. Карибу не считается серьёзным конкурентом овцебыка, так как в большинстве случаев пастбища их разграничены территориально, а в некоторых регионах карибу малочислен или отсутствует. В целом овцебыки — самый северный вид копытных, они обитают в основном в тех местах, где дикий олень уже не живёт — в арктических тундрах и пустынях.

Тундровые гуси (в основном гуменник, белолобый гусь), куропатки белая и тундряная многочисленны во многих районах тундры, несмотря на потребление общего с оленем корма, не конкуренты ему.

 Враги 
Наибольший естественный урон популяции диких северных оленей несут от хищников. В разных местах хищники по-разному воздействуют на популяции. Многое зависит от численности самих хищников и их жертв, обилия или недостатка других кормов, от характера снежного покрова и других экологических факторов.

Главный враг среди хищников — волк. Наибольшее количество диких оленей погибает от волков в лесотундре, тундре и в горно-лесных районах, где они обычны, а местами многочисленны. В равнинной тайге с высоким снежным покровом волков мало, а местами нет совсем.

При небольшой численности волков их хищническая деятельность по отношению к популяции диких оленей носит селективный характер, и вред от них невелик. Зимой от волков в первую очередь гибнут истощённые за время гона самцы и больные, травмированные особи. Взрослых здоровых и неистощённых оленей волку взять трудно, и такие олени даже мало боятся волков, подпуская их на сто метров. Для оленят волки очень опасны в первые недели их жизни. При высокой численности хищника избирательность снижается, популяция оленей, находящаяся в хорошем состоянии, начинает терять тогда вполне здоровых, сильных животных.

Размещение и численность волков находятся в прямой зависимости от стад диких оленей, вслед за которыми они мигрируют. В тех районах, где много домашних оленей, волки предпочитают питаться ими.
Преимущественная элиминация крупных самцов оленей объясняется тем, что во время гона они теряют значительную часть жировых запасов и сил и зимой уступают самкам не только по упитанности, но и по способности быстро реагировать на опасность. По той же причине (относительная вялость темперамента, большая подверженность заболеваниям и травмам) попавшие в стадо диких оленей домашние в первую очередь становятся жертвами волков. Волки, убивая в первую очередь одичавших оленей, направленно способствуют очищению генофонда популяций диких северных оленей.

По манере охоты волки отличаются от других хищников тем, что они иногда убивают больше животных, чем могут съесть. В отличие от других хищников, волк легко расстаётся с остатками добычи, а иногда бросает и почти нетронутую тушу. Волки не только убивают оленей, но и разгоняют стадо, затрудняют нормальную зимовку и могут быть распространителями среди оленей бешенства, сибирской язвы и других болезней. Для обеспечения естественного отбора в стадах диких северных оленей лучше подходят росомаха и медведь, нежели волк, который убивает слишком много жертв, притом далеко не всегда больных и слабых. Дикий северный олень может только убежать от волка, но не способен бороться с ним.

Бурый медведь нечасто охотится на диких северных оленей. Медведь добывает оленя чаще всего на берегу реки, ручья или озера. Нередки случаи охоты медведей на диких северных оленей на водных переправах. Он нападает на него не только ранней весной, но и в течение всего лета и осени. Жертвой чаще становятся старые особи. На Американском Севере отмечена значительная гибель от бурого медведя новорождённых карибу.

Медведь нередко нападает на домашних оленей, но почти исключительно на телят. Обычно медведь губит новорождённых телят ранней весной. Из взрослых домашних оленей медведю попадаются только больные и ослабленные животные, не способные спастись от преследования, здоровые домашние олени легко уходят от хищника.

Росомаха очень тесно связана с северным оленем. Ареал росомахи почти полностью совпадает с ареалом дикого северного оленя. Экологическая связь в основном односторонняя. Дикий северный олень может обойтись без росомахи, хотя как «санитар», оздоровляющий популяции, росомаха — наиболее подходящий хищник.

Росомаха — небыстрый зверь, и догнать здорового северного оленя она не может, хотя при подходящих условиях преследует жертву упорно и настойчиво. Её охота может быть достаточно эффективной лишь в многоснежных районах (и при сравнительно высокой численности оленей. По рыхлому и глубокому снегу или по некрепкому насту в сочетании с глубоким снежным покровом росомаха охотится за северными оленями достаточно успешно и добывает иногда вполне здоровых и крепких взрослых животных. Она хорошо ходит по рыхлому снегу, её выдерживает даже непрочный наст (весовая нагрузка на след в четыре-пять раз меньше, чем у северного оленя). Для телят в первые дни их жизни росомахи очень опасны. Для молодняка тундровых, широко мигрирующих популяций диких северных оленей росомаха не опасна, так как в высокоширотные тундры, где проходит отёл, этот хищник почти не заходит.

В северных тундровых территориях росомахи «пасут» стада диких или домашних оленей, нападая на ослабленных или больных особей, отставший молодняк.На здоровых оленей росомаха нападать избегает, и они её мало боятся. Даже с больным, отставшим от стада оленем хищник долго бьётся, пока не изловчится его повалить и загрызть.

Рысь очень редко нападает на диких северных оленей, и в тех местах, где она достаточно обычна, северные олени редки. В Лапландии же рысь — один из главных хищников для оленей.

Песец, там, где этот хищник многочислен, может считаться достаточно серьёзным врагом дикого северного оленя, нападая на телят в местах отёла тундровых мигрирующих популяций.

Белый медведь добывает северного оленя при необходимости в очень редких случаях.

Лисица может утащить новорождённого телёнка.

Из птиц к врагам диких северных оленей относят орлана-белохвоста, белую сову, ворона, серебристую чайку, бургомистра. Вред от них случаен и незначителен. Беркут в определённых условиях способен убить взрослого оленя, поэтому добыча даже крупного телёнка для него не проблема. Препятствием может стать материнская защита.

Вблизи населённых пунктов стадам домашних оленей значительный вред приносят одичавшие собаки. Олени, привыкшие к пастушьим собакам, их не боятся, а сами собаки не пугаются человека и потому нападают на оленей особенно дерзко и организованно.

 Болезни 
Чаще всего северных оленей поражают некробактериоз (копытка), бруцеллёз, оводовые инвазии, гельминтозы, болезни органов дыхания, пищеварения. К концу 1980-х годов в СССР заболеваемость домашних оленей достигала 15-20 %, а эффективность лечения составляла немногим более 50 %.

Из инфекционных болезней домашний северный олень наиболее подвержен бруцеллёзу, некробактериозу; до середины XX века нередко случались массовые эпизоотии ящура и сибирской язвы, реже отмечены случаи заболеваний паратуберкулёзом, паршой, стригущим лишаем, редко — бешенством. Были также отмечены случаи таких заболеваний как лейкоз, туберкулёз, энтеротоксемия, колибактериоз, лептоспироз. У дикого северного оленя широко распространённым заболеванием является бруцеллёз, редко обнаруживается некробактериоз, имеются нечёткие упоминания случаев ящура и сибирской язвы, у карибу были отмечены случаи туберкулёза и колибактериоза. Отмечено много паразитарных заболеваний для северных оленей, особенно для домашних. Так известно 76 видов гельминтов, для тундрового оленя Канады описана болезнь «опухшей челюсти», вызываемая видом паразитических грибов, клещами вызывается саркоптоз (чесотка).

Сильно страдают северные олени от гнуса — кровососущих насекомых (мокрецов, мошек, комаров, слепней), и оводов, нападающих на них в несметных количествах в тёплое время года, с конца июня по август. Насекомые причиняют оленям сильное беспокойство, лишают их нормального отдыха и питания. Необходимость уменьшить себе страдания от насекомых является одной из причин сезонных миграций северных оленей. Спасаясь от гнуса, олени порой бегают быстро взад и вперёд или кружат (при беге создаётся встречный ток воздуха, отгоняющий насекомых, но олени затрачивают энергию в ущерб состоянию организма).

Из наружных паразитов северного оленя наибольший вред приносят оводы: пилю, или северный подкожник (Oedemagena tarandi L.)) и сяну, или северный носоглоточник (Cephenomyia trompe Modeer), паразитирующие в личиночной стадии. Личинки пилю поселяются под кожей оленя (в среднем до 200 личинок) и позже пробуравливают насквозь кожу: через свищи в мае-июне происходит выпадение личинок.

Ещё больший вред северным оленям причиняет сяну, на лету выбрызгивающие ему в ноздри группу личинок. Помимо беспокойства и панического страха, которые вызывает у оленя приближение насекомого, присосавшиеся в большом числе к слизистой оболочке гортани и носоглотки личинки затрудняют дыхание и приём пищи, приводят к истощению и болезням. Дикие олени, в силу своей большей подвижности, от оводов страдают меньше.

 Классификация 

Олени рода Rangifer появляются в раннем плейстоцене, со второй половины среднего плейстоцена современный вид Rangifer tarandus становится одним из преобладающих видов среди оленей Северной Палеарктики. Первая классификация, основанная на морфологических признаках, разделила семейство оленевых на плесиометакарпальных и телеметакарпальных (к последним был отнесён северный олень). В настоящее время семейство оленевых обычно подразделяется на два подсемейства: Cervinae, состоящее из триб Muntiacini и Cervini, и Capreolinae, состоящее из триб Alceini, Capreolini, Odocoileini и Rangiferini. Триба Rangiferini состоит из единственного рода Rangifer с единственным видом Rangifer tarandus. Триба Rangiferini является сестринским таксоном с трибой Odocoileini. Rangifer вместе со всеми Odocoileini мог быть сестринским таксоном и северному пуду.

Эта классификация поддерживается классическими морфологическими концепциями и молекулярными доказательствами. В кладограмме, приведённой ниже, представлено деление семейства оленевых и положение в нём вида северный олень, основанное на исследованиях Heckeberg и др. (2016, 2019).

Внутривидовая таксономия Rangifer tarandus Linnaeus требует тщательной и всесторонней ревизииUngulate Taxonomy. Colin Groves and Peter Grubb. 2011. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. P. 83.
На территории Евразии различные авторы выделяют до восьми подвидов северного оленя: R. t. tarandus Linnaeus, 1758 — европейский северный олень; R. t. pearsoni Lydekker, 1902 — новоземельский северный олень (о. Новая Земля); R. t. sibiricus Murray, 1866 — сибирский северный олень; R. t. valentinae Flerow, 1933 — сибирский лесной северный олень (лесная зона Сибири и Урала, на юге — до северо-восточного Алтая и северной Монголии, в Восточной Сибири — до южных отрогов Станового хребта и хребта Джугдыр); R. t. fennicus Lonnberg, 1908 — европейский лесной северный олень (лесная зона Европы; R. t. phylarcus Hollister, 1912 — охотский северный олень; R. t. angustirostris Flerow, 1932 — баргузинский северный олень (Баргузинский хребет, хребет Хамар-Дабан и прилегающие хребты Забайкалья); R. t. platyrhynchus Vrolik, 1829 — северный олень архипелага Шпицберген.

Многие авторы признают далеко не все формы достаточными для выделения в самостоятельный подвид и сокращают их число путём объединения. Так, у К. К. Флёрова подвид R. t. tarandus включает в себя R. t. fennicus. Каталог млекопитающих СССР содержит пять подвидов (исключив R. t. angustirostris и R. t. platyrhynchus).

Одна из современных точек зрения состоит в том, что на территории России в настоящее время распространены три подвида северного оленя: R. t. tarandus — населяет тундру и тайгу европейской части России, включая прилежащие острова; R. t. sibiricus — населяет Западную и Восточную Сибирь до оз. Байкала и р. Лены, включая прилежащие острова Северного Ледовитого океана; R. t. phylarcus — населяет Сибирь к востоку от р. Лены, включая Забайкалье, Приамурье, побережье Охотского моря, п-ов Камчатка и о. Сахалин; четвёртый подвид — R. t. pearsoni (о. Новая Земля). Данилкин А. А. считает, что аборигенный северный олень Новой Земли скорее всего исчез, растворился в стадах завезённых на архипелаг домашних оленей, и сейчас статус охраняемого подвида носят потомки домашних оленей.

Ранее Соколов И. И. отнёс северного оленя архипелага Шпицберген к ещё одному виду рода Северные олени, подвид R. t. tarandus у него является тундровым оленем Европы и Азии, а R. t. fennicus — лесной северный олень, населяющий лесную зону Восточной Европы и Западной Сибири, Алтай и Саяны. Позднее другими европейскими исследователями были высказаны сходные взгляды на подвиды R. t. tarandus и R. t. fennicus.

По результатам использования генетических методов можно предположить следующее распространение подвидов на территории России. Границей между тундровыми европейскими оленями (R. t. tarandus) и тундровыми сибирскими (R. t. sibiricus) пока можно условно считать Уральские горы, хотя есть основания предполагать смещение границы к западу. Мурманская популяция пока остаётся как R. t. tarandus, хотя у неё, видимо, иной статус. Западно-сибирские таёжные олени могут быть объединены с европейскими таёжными оленями в один подвид R. t. fennicus. Восточно-сибирские таёжные олени отнесены к подвиду R. t. valentinae. Под вопросом остаётся граница между ареалами R. t. valentinae и R. t. phylarcus. В настоящее время не охвачена генетическими исследованиями алтае-саянская популяция северного оленя (по существу признание её отдельным подвидом, R. t. angustirostris, давно уже сделано: на правах редкой и морфологически уникальной формы данная популяция помещена в Красную книгу России).

В Северной Америке и на прилегающих к ней островах наиболее известны и обособлены четыре подвида северного оленя: R. t. groenlandicus Borowski, 1780 — гренландский северный олень (западная Гренландия, восточные районы Канады; R. t. caribou Gmelin, 1788 — лесной северный олень (северо-западные районы Канады); R. t. pearyi Allen, 1902 — северный олень Пири (арктические острова Канады); R. t. granti Allen, 1902 — северный олень Гранта (п-ов Аляска).

Известны два исчезнувших подвида. R. t. eogroenlandicus Degerbol, 1957 — восточногренландский северный олень населял центральную часть восточного побережья Гренландии, исчез между 1890—1920 гг., наиболее вероятно к 1900 г.R. t. dawsoni Thompson-Seton, 1900 с о-ва Королевы Шарлотты (провинция Британская Колумбия, Канада) исчез примерно к 1910 г. (или к 1935 г.).

Общепризнанным является выделение двух экологических форм (рас): тундровой и таёжной, некоторые авторы выделяют, кроме того, ещё и горную.

По поведению в отношении человека оленей делят на диких и домашних. Пород домашних оленей в России четыре: ненецкая, эвенская, эвенкийская и чукотская (включая внутрипородный тип северного оленя чукотской породы — Возрождение). Саамские олени Норвегии, Швеции и Финляндии образуют ещё одну, а, возможно, и несколько пород. Внутри каждой породы могут выделяться более дробные единицы (отродья, породные группы, локальные экотипы).

 Сохранение вида 
В 2015 году Rangifer tarandus Международным союзом охраны природы и природных ресурсов был отнесён к категории «уязвимый» по критериям A2a из-за наблюдаемого снижения численности мирового поголовья на 40 % в течение жизни трёх поколений вида (около 21-27 лет). Степень снижения, причины его зависят от региона и подвида северного оленя. Наблюдаемое снижение численности и утрата мест обитания северным оленем может продолжаться в течение ещё трёх поколений.

В России четыре подвида занесены в Красную книгу Российской Федерации. Под критической угрозой исчезновения находится сибирский лесной подвид, R. t. valentinae, алтае-саянская и ангарская популяции (за исключением в Республике Тыва). Европейский подвид — R. t. tarandus (мурманская западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции) и охотский подвид — R. t. phylarchus (камчатская популяция) отнесены к редким, исчезающим. Новоземельский подвид — R. t. pearsoni (популяция острова Северный архипелага Новая земля) отнесён к восстанавливающимся, находящимся в состоянии, близком к угрожаемому.

Вид Rangifer tarandus внесён в Красные книги Вологодской области (вид, исчезнувший в регионе), Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Новосибирской области, Омской области, Пермского края.

Подвид R. t. tarandus внесён в Красные книги Архангельской, Мурманской, Свердловской областей. К категории «находящиеся под угрозой исчезновения» отнесены ямало-белоостровская, гыданская, полярноуральская популяции в Ямало-Ненецком автономном округе и северные олени на территории Кировской области.

В Красную книгу Республики Тыва как редкий узкоареальный подвид внесён лесной северный олень, R. t. sibiricus.

Подвид R. t. valentinae внесён в Красные книги Республики Алтай, Иркутской области, Красноярского края, Тюменской области, Республики Хакасия.
 
Подвид R. t. phylarchus внесён в Красные книги Камчатского края и Сахалинской области.

Подвид R. t. fennicus внесён в Красные книги Республики Карелия и Ханты-Мансийского автономного округа.

 Географическое распространение и численность северного оленя 
В настоящее время пока нет данных о центре происхождения рода Rangifer. Одни исследователи склоняются к американскому происхождению (из Аляски через Берингию в Восточную Сибирь и через Гренландию и Исландию на Шпицберген и далее в Европу), другие к азиатскому, откуда они мигрировали в Неарктику. На анализе генетических признаков высказано предположение о заселении Америки северным оленем из Европы через «североатлантический мост» и острова западной Арктики. Становление рода происходило в достаточно высоких широтах.

Исторический максимум ареала отмечается в самом конце позднего плейстоцена (при развитии валдайского (вюрмского) ледника, олени заходили в северный Крым и жили на юге Русской равнины, а в Европе были распространены до северных предгорий Альп и Пиренеев). Проникновение северных оленей на юг занимало, по-видимому, относительно короткий промежуток времени. После мезолита начинается быстрое сокращение ареала северного оленя в результате его отхода к северу.

Современный мировой ареал северного оленя занимает территории Евразии и Северной Америки между 50 и 81 градусами северной широты. Ареал дикого северного оленя дополняется территориями, на которых ведётся выпас домашних северных оленей. Глобальное распространение северного оленя было расширено интродукцией одомашненных оленей, впоследствии одичавших, в XVIII веке в Исландию, а за последние сто лет на острова Атлантического океана (Кергелен, Фолклендские острова и, до недавнего времени, о. Южная Георгия).

Географический ареал сокращается и фрагментируются, южная граница отодвигается к северу с конца XIX века, в основном за счёт охоты и изменения ландшафта под влиянием урбанизации, ведения сельского хозяйства, лесного хозяйства и оленеводства.

Поголовье северных оленей в странах мира, тыс. голов на годЙернслеттен Й.-Л., Клоков К. Б. Устойчивое оленеводство. Арктический Совет 2000—2002. Изд. Университета г. Тромсо, 2002, 157 с.

 Численность дикого северного оленя в России 
Общее поголовье дикого северного оленя в России составляют олени тундровых и лесных популяций. В 1961 г. в РСФСР насчитывалось 195,9 тыс. голов, в середине 70-х поголовье превысило 800 тыс., а к середине 80-х 1 млн особей. Максимум поголовья дикого северного оленя был достигнут в России в 1998 г. — 1 247,3 тыс. оленей. В настоящее время в России насчитывается 925,7 тыс. оленей.

Поголовье северных оленей в СССР и России (годовое), тыс. голов

Поголовье северных оленей в регионах (годовое), тыс. голов

Крупные популяции дикого северного оленя находятся в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Основные лимитирующие факторы численности дикого северного оленя — пресс хищников, многоснежные зимы (массовый падеж от истощения), возврат холодов весной (гибель молодняка), антропогенная деятельность, в частности, деградация оленьих пастбищ в связи с развивающимся промышленным освоением человеком северных регионов России, прежде всего при разработке нефтегазовых месторождений.

Численность дикого северного оленя по ряду субъектов Российской Федерации вызывает опасение. Это в первую очередь касается лесного дикого северного оленя и регионов, где численность вида невысока. Лесной дикий северный олень очень уязвим перед нелегальными охотниками (браконьерами).

Тундровые популяции дикого северного оленя из-за отсутствия достоверных, основанных на материалах авиаучётов данных, в настоящее время объективно оценить не представляется возможным. В целом по России при условии сохраняющегося уровне изъятия (легального и нелегального) численность оленя сохранится на современном уровне. Перспектив роста численности оленя в настоящее время нет. Снижения численности возможно избежать при условии жёсткого контроля использования охотничьего ресурса со стороны государства.

В Красноярском крае в 2014 году численность лесного северного оленя по данным зимнего маршрутного учёта составила 43 тыс. особей, в 2015—105 тыс., а общая численность дикого северного оленя вместе с тундровым составила 522,8 тыс. оленей. Численность Таймырской популяции дикого северного оленя определена в 418 тыс. особей.

Таймырская популяция диких северных оленей — крупнейшая в мире. При первом учёте в 1959 году было обнаружено 110 тыс. оленей. После 1975 года (450 тыс. особей), в связи с интенсивной промысловой нагрузкой, темпы роста резко снизились.
В период с 1985 по 1990 г. поголовье фактически стабилизировалось (около 600 тыс.). Развал промысловой системы в 90-х годах, резкое снижение добычи оленей обусловил интенсивный рост популяции к 2000 году. Авиаучёт диких северных оленей проходил при чрезвычайно благоприятных погодных условиях, что позволило выявить все основные группировки оленей. Было учтено около 1 млн диких северных оленей. После 2000 года наблюдается тенденция к спаду численности.

На снижение численности и изменении структуры Таймырской популяции повлиял ряд факторов: локальная деградация пастбищ, снижение их оленеёмкости более чем в 3 раза и, как следствие, снижение упитанности оленей, рост яловости самок, развитие эпизоотий; рост хищничества волка; неконтролируемый браконьерский промысел оленей, что приводит к нарушению структуры популяции; аномальные погодные условия весенне-летнего периода (поздняя весна, жаркая погода летом), которые приводят к повышенному отходу новорождённых телят и недостаточному нагулу всех групп животных. Можно предположить дальнейшее снижение численности Таймырской тундровой популяции.

В Республике Саха (Якутия) в конце 90-х несколько лет стабильно насчитывалось 250 тыс., самая большая численность наблюдалась в 1985 г. — 272 тыс.

В 1970-е и 1980-е на Чукотке было не более 6-7 тыс. оленей. Однако после распада оленеводства, начавшегося с конца 1980-х годов, пастбища опустели. В результате проведения в 1997 г. широкомасштабных учётных работ были получены новые представления о состоянии ресурсов дикого северного оленя на Чукотке: по уточнённым данным, поголовье оленя на Чукотке выросло до 159 тыс. особей. В последние годы поголовье оценивается приблизительно в 100 тыс.

В европейской части России диким северным оленем населены угодья Мурманской, Архангельской областей, Республик Карелия и Коми. В Республике Карелия перспектива роста численности невелика вследствие воздействия нелегальной охоты, которая в совокупности с хищничеством волка практически «съедает» весь прирост.

В Мурманской области максимальное поголовье было в 1970 году — 22 тыс. В Архангельской области с середины 1970-х до середины 80-х и в 1999 году поголовье составляло от 15 до 20 тыс. особей. В 2015 году поголовье диких северных оленей в лесной зоне области составляло около 3 тыс. особей. Краснокнижная популяция диких северных оленей о. Новая Земля стабильна с численностью порядка 5 тыс. особей.

В Ямало-Ненецком автономном округе основные факторы снижения численности: техногенное воздействие на угодья, которое сокращает ареал оленя и вытеснение дикого северного оленя с исконных мест обитания домашним оленем. В Ханты-Мансийском автономном округе в 1998 г. было около 10 тыс. Росту численности препятствует антропогенное воздействие: нелегальная добыча и трансформация угодий. Нет точных сведений по Тюменской области, здесь оленей может быть от 0,3 до 0,9 тысячи.

В Омской области многие годы поголовье не превышает одной тысячи животных. В Томской области в 2015 г. не менее 11,8 тыс. Современная ситуация, складывающаяся в регионах по нелегальной добыче, интенсивному освоению лесного фонда, трансформации угодий в традиционных местах обитания, а также высокой численности хищников, не даёт оснований предполагать высоких темпов годового прироста поголовья дикого северного оленя.

В Республике Тыва в 1961 г. было 10 тыс. оленей и с тех пор поголовье неуклонно снижалось. Точные данные отсутствуют, оленей может быть от 4 тысяч до нескольких сот.

В Республике Бурятия многие годы численность поголовья стабильна в пределах от 3 до 7 тысяч, ниже было в период 1990-х годов.
В Забайкальском крае численность дикого северного оленя стабильна. В 90-х и начале 2000-х гг. поголовье составляло порядка 10 тыс.

В Хабаровском крае многолетние показатели численности дикого северного оленя до 2010 г. составляли 13—17 тыс. особей. Данные зимних учётов на протяжении последних шести лет показывают рост численности дикого северного оленя.

В Магаданской области численность дикого северного оленя на протяжении многих лет оценивалась на уровне 4—6 тыс. особей, в настоящее время по данным мониторинга составляет 14,1 тыс. особей. Более верной будет оценка 7—8 тыс. особей, и есть предпосылки к её дальнейшему увеличению.

В Сахалинской области многие годы популяция обитает в пределах от 2 до 5 тыс. Состояние популяции вызывает опасение в связи с усиливающимся антропогенным воздействием: строительством нефтегазопроводов и сопутствующих сооружений в местах обитания оленей, а также их нелегальным промыслом.

В Камчатском крае последние 15 лет поголовье неуклонно снижается, прежде всего путём вытеснения дикого северного оленя с исконных мест обитания домашним оленем.

Единично наблюдается олень в Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском и Алтайском краях, Республике Алтай. Практически в 1990-е годы окончательно исчез олень с территории Ненецкого автономного округа и Свердловской области.

 Численность домашнего северного оленя в России 
По количеству домашних северных оленей Россия занимает первое место в мире (1620,8 тыс. оленей на начало 2021 г.). В 1912 г. их числилось 1 673,7 тыс. (без Финляндии).

По результатам Приполярной переписи 1926—1927 годов поголовье домашних северных оленей в РСФСР составило 1 774 тыс.. Эти данные, уточнённые Наркомземом и Госпланом СССР, определили общее поголовье в 1931 г. в 2 652 тыс.. В условиях коллективизации к 1934 г. поголовье сократилось до минимума (1434,7 тыс.), ниже которого оно опустилось только спустя 65 лет.

С начала 1990-х годов оленеводство характеризует неуклонное падение уровня производства. Всё поголовье оленей страны к 2000 году сократилось более чем на миллион, почти вдвое. Сокращение затронуло все субъекты РФ, где существует северное оленеводство (особенно, таёжное и горно-таёжное оленеводство): в Республике Тыва сократилось в 7 раз, в Эвенкийском автономном округе — в 12,5 раз, в Читинской области — в 15 раз (2001 г.), в Сахалинской области — в 20 раз (2002 г.). Дальневосточный экономический район утратил лидирующее положение. Поголовье оленей сократилось везде, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором выросло с 490,5 тыс. в 1990 г. до 565,7 тыс. в 2001 г. — почти половины всех оленей в России.

За следующие 20 лет оленеводство смогло восстановиться только на треть. Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа (где в муниципальных районах, Ямальском и Тазовском, в 2018 г. было, соответственно, 299,4 тыс. и 259,5 тыс. оленей) стабильный рост поголовья оленей только в Красноярском крае. В целом постепенно восстанавливается поголовье оленей в двух крупнейших оленеводческих регионах — Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. В стагнации оленеводство Северо-Запада России — Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми. Продолжает сокращаться поголовье оленей дальневосточных Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей.

Поголовье северных оленей (годовое), тысяча голов

 Северный олень в Западной Европе 
Норвегия. Дикий северный олень появился на территории Норвегии около 50 тыс. лет назад. К началу XX века был почти истреблён, к 1975 г. поголовье было восстановлено. Исторически домашних оленей выпасали на севере (плоскогорье Финмаркен) и юге страны. Оленеводство на юге постепенно забрасывается, олени остаются без присмотра, дичают, на них разрешена охота. На юге страны (фактически, южнее Тронхейма) сконцентрированы 23 популяции диких оленей, смешанных стад диких и домашних оленей, стад одичавших домашних оленей. Больше всего оленей обитает на плоскогорье Хардангервидда, стада здесь смешаны с домашними. Дикие олени (порядка 6-7 тысяч, четыре популяции) обитают несколько северо-западнее.

Шпицберген. К началу XX века был почти истреблён, с 1925 г. взят под охрану государством Норвегия. Олени обитают на островах Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Баренца, Эдж. За тремя популяциями на о. Западный Шпицберген (на п-ове Brøggerhalvøya, в долинах Рейндален и Адвендален Земли Норденшёльда) с 1978—1979 гг. ведётся постоянное наблюдение. В 2018 г. (в долине Рейндален в 2016 г.) в них было, соответственно, 131, 1089 и 1413 оленей.

Финляндия. В 1600-х годах большие стада лесных северных оленей численностью в тысячи голов встречались почти повсеместно на территории Финляндии, за исключением самых северных и южных районов. К концу 1910-х годов неограниченная охота на лесного северного оленя в Финляндии привела к его полному истреблению. В 1950-х годах олени, сохранившиеся в Карелии, стали переходить через границу в Финляндию и постепенно обосновались в лесах близ Кухмо. В настоящее время в Финляндии обитают три популяции лесного северного оленя: на северо-востоке Финляндии, в области Кайнуу, а также в районе гряды Суоменселькя и муниципалитета Яхтяри. Олени популяции Кайнуу мигрируют также в область Северная Карелия и на территорию российской Карелии. Оленеводство развито в области Лапландия и на части области Северная Остроботния.

Швеция. Последний дикий северный олень был убит в Швеции, предположительно, в 1880-х годах. Оленеводство развито в ленах Норрботтен, Вестерботтен и Емтланд, занимая пастбищами около 160 000 квадратных километров, или 34 % страны. Поголовье оленей опускалось ниже 150 000 в 1940-х годах и достигало почти 300 000 на рубеже 90-х. Последние 20 лет численность оленя составляет от 220 до 260 тыс..

Великобритания. Небольшое стадо домашних северных оленей с научно-просветительскими целями содержится на территории Национального парка Кернгормс с 1952 г., когда 35 оленей завезли из Швеции.

Исландия. Северные олени были завезены на остров из Финнмарка Норвегии в 1771—1787 гг. в несколько приёмов. Поголовье достигло своего пика, предположительно, в середине 19-го века, и с тех пор происходило только снижение. Охота была ограничена в 1882 году и в 1901 году ввели полный запрет. Охота была разрешена снова в 1943 году. Поголовье неуклонно растёт, начиная с 1940-х годов. Олени обитают в Восточной Исландии, территорию можно условно разделить на две части: плато с рекой Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм и низменность долины Восточных фьордов.

 Северный олень в Восточной Азии 
Монголия. Территории двух популяций дикого северного оленя расположены к северо-западу и к северо-востоку от оз. Хубсугул у границы между Монголией и Россией. Пастбища домашних оленей расположены к востоку от оз. Хубсугул в бассейне р. Шишигт гол.

Китай. К настоящему времени на его территории не сохранились дикие северные олени. Домашних оленей выпасают по речным долинам Большого Хингана.

 Северный олень (карибу) в Северной Америке 
В Северной Америке все подвиды Rangifer tarandus на её территории называются карибу, а северным оленем — только домашние олени.
До начала двадцатого века практически все северные районы Северной Америки, за исключением прерий, были местом распространения карибу. Затем рост поселений людей, лесозаготовки, пожары, продвижение на север белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) и введение оленеводства отодвинули южную границу на север в бореальный лес по всему континенту. Карибу были почти потеряны для Соединённых Штатов, за исключением Аляски и нескольких небольших изолированных территорий вблизи границы между Канадой и Соединёнными Штатами (север штата Вашингтон, Айдахо и крайний северо-запад Монтаны).

В начале 1990-х годов насчитывалось около 2,2 миллиона североамериканских карибу. К 2000 году их число увеличилось примерно до 4 млн. Карибу сконцентрированы почти в 200 стадах (популяциях или субпопуляциях), которые варьируют в размере от 100 до 800 000 животных.

Канада. В целом, карибу (дикие северные олени) уменьшились в изобилии в течение трёх поколений (18 лет) в среднем на 52 % к текущей (2015 г.) оценке в 1,3 миллиона карибу. Снижение неравномерно распределено между различными подвидами карибу.
Шестьдесят процентов канадских карибу — это R. t. groenlandicus, в 2013 году их насчитывалось приблизительно 729 000 особей в 11 популяциях. Шесть популяций регулярно контролируются. С пика численности в середине 1990-х годов общее снижение составило 45-50 %, при этом шесть субпопуляций снизилось на 70-98 %. Карибу на острове Баффинова Земля снизились с более чем 100 000 до примерно 5 000, а для стада Батерст в центральной арктической части Канады снижение составило с 460 000 в 1986 году до примерно 20 000 в 2015 году. Стадо Джордж Ривер с 15 000 карибу в 1950-е годы достигло пика обилия 776 000 в 1993 году и снизилось до 14 200 в 2014 году. Стадо Leaf River достигало 638 000 особей в 2001 году и снизилось до 430 000 к 2011 году.

Бореальная популяция лесного карибу (R. t. caribou) продолжала снижаться с 2002 года, несмотря на прилагаемые усилия по её сохранению от негативного воздействия добычи нефти и газа, лесного хозяйства, а также других видов землепользования. Известны 51 бореальная субпопуляция; 30 субпопуляций из 37 исследованных находятся в состоянии упадка. По оценкам обследования популяции к 2002 году насчитывалось 33 000 оленей, к 2014 году снижение поголовья составило более 30 %. Ареал включает Юкон, Северо-Западные территории, Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван, Манитобу, Онтарио, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор.

Стадо Атлантик-Гаспези — небольшая изолированная популяция, сократилась до 120 взрослых оленей. Сегодня они в основном используют высокогорные места обитания на плато п-ова Гаспе в Квебеке. Исторически эти северные олени были гораздо более широко распространены, населяя Приморские провинции.

Популяция на острове Ньюфаундленд состоит в настоящее время из 14 субпопуляций (в 90-е годы насчитывали 36 коренных и интродуцированных субпопуляций). Поголовье оленей сократилось на 62 % за 18 лет и составило около 28 тысяч.

Большинство стад горного карибу малочисленны (менее 500 особей). Карибу популяции Northern Mountain в настоящее время распределены по 45 субпопуляциям от западно-центральной части Британской Колумбии до севера Юкона и Северо-Западных территорий.

Популяция Central Mountain состоит из 10 субпопуляций общей численностью 469 оленей в центрально-восточной части Британской Колумбии и западно-центральной части провинции Альберта в районе Скалистых гор.

Популяция Southern Mountain распределены по 15 субпопуляциям общей численностью 1356 оленей, занимая юго-восточную часть Британской Колумбии до северной границы штатов Айдахо и Вашингтон США.

На Канадском Арктическом архипелаге обитают два подвида северного оленя. Карибу Пири (R. t. pearyi) обитает четырьмя популяциями: 1) на о. Банкс и северо-западной части о. Виктория; 2) на о. Принца Уэльского, о. Сомерсет и на п-ове Бутия; 3) на западной группе островов Королевы Елизаветы; 4) на восточной группе островов Королевы Елизаветы. Общая тенденция карибу Пири, является снижение с 22 000 в 1987 г. до примерно 14 000 особей в 2014 г.

Стадо Dolphin-Union карибу (подвид R. t. groenlandicus х pearyi) в апреле после зимовки на материке возвращается на остров Виктория, а в ноябре, пересекая пр. Долфин-энд-Юнион, мигрирует на материк. Популяция не восстановилась до известного исторического обилия (100 000), после того как в 1924 г. их оставалось буквально горстка. В последние годы популяция стабильна на уровне 27 000 (в период с 1997 по 2007 г.).
В Канаде в настоящее время сохранилось одно стадо домашних оленей численностью 3000 голов.

США. Почти все северные олени (карибу) сосредоточены на территории штата Аляска в 31 стаде (2011 г.), относятся к подвиду R. t. granti. Самые крупные стада занимают северный склон хребта Брукса — это Западное арктическое стадо численностью 201 000 карибу (в июле 2016 года); стадо Поркапин (занимает территорию на Аляске и в Юконе Канады), карибу около 197 000 (2013 г.); Центральное арктическое стадо в 67 000 карибу; стадо Fortymile в 51 000 карибу (2010 г.) и стадо Тешекпук — около 41,5 карибу (2015 г.).

Западное арктическое стадо имело численность в 75 000 карибу в середине 1970-х годов и достигло пика в 490 000 в 2003 году.
Стадо Поркапин с 1970-х годов не опускалось ниже 100 тыс..
Стадо Тешекпук и Центральное арктическое стадо в 1970-е годы были оценены 3000-5000 карибу. И то и другое стада увеличилось: к 2008 году стадо Тешекпук достигло 64 100 карибу, а Центральное арктическое стадо 6 700 карибу. После 2008 г. стадо Тешекпук стало сокращаться, в то время как Центральное арктическое стадо продолжало расти.
Стадо Fortymile (занимает территорию на Аляске и в соседнем Юконе) известно тем, что в начале 1920-х годов достигало численности в 260 тыс. животных, а к 1973 г. размер стада сократился до 6 500 карибу.

В Северной Америке индейцы, эскимосы не занимались оленеводством, северный олень не был одомашнен. В конце 19-го века резкое падение численности дикого оленя и морского зверя привело к голоду коренного населения. В 1892—1902 гг. миссионерами было завезено на п-ов Сьюард 1280 домашних оленей из России. С полуострова оленеводство распространилось по западной и северной частям Аляски. Поголовье быстро росло, почти удваиваясь каждые три года. В 1932 г. оно достигло 641 тысячи. После 1938 г. началось резкое снижение. В 1950 г. поголовье достигло самой низкой отметки в 25 тысяч. С неё поголовье несколько возросло к 1958 г. до 49 300 оленей и в дальнейшем следовали только периоды снижения и временной стабилизации.

Одновременно сокращалась территория распространения оленеводства. К 1980-м годам оленеводство фактически было ограничено территорией п-ова Сьюард. Если в год пика оленеводства на Аляске в 1932 г. на п-ове Сьюард было 127, 6 тыс. оленей — пятая часть всех домашних оленей, после краха оленеводства в 1951 г. — треть всех оленей, к 1964 г. половина, то с 1970 г. — две трети всех оленей Аляски содержатся на п-ове Сьюард.

В 2001 г. произошёл новый крах оленеводства. Большинство оленеводов потеряли всех своих оленей или большую их часть, когда пришедшее на полуостров Западное арктическое стадо диких оленей увело за собой домашних оленей.
В настоящее время на Аляске около 18 000 оленей, и около 12 тысяч из них находятся на полуострове Сьюард. Оленей также можно увидеть на острове Нунивак, о. Св. Лаврентия, островах Прибылова и на некоторых из Алеутских островов.

Гренландия. На её западном побережье обитают 11 популяций диких и одичавших домашних северных оленей и их смешанные стада. Крупнейшие популяции — Kangerlussuaq-Sisimiut и Akia-Maniitsoq.

Домашних оленей завозили в Гренландию из Норвегии с 1952 г. Были образованы четыре стада, по два — в её средней части (к востоку от г. Нуук, в окрестностях пос. Каписиллит) и южной части: в окрестностях пос. Исерток в 1973 г. и небольшое стадо на о. Tuttutooq в 1992 (в 2005 г. в нём было 160 оленей) к юго-западу от г. Нарсак. Сохранилось только одно стадо в южной части.

 Интродукция северного оленя 
В XVI веке 50 оленей были завезены на Соловецкие острова. В дальнейшем монахи путём отлова поддерживали численность стада в пределах 200—250 голов. Одичавшие потомки этих оленей встречались до 40-х годов прошлого столетия. В 1962 г. 50 молодых оленей вновь были выпущены на острова.

В 1882 году 15 оленей были завезены на остров Беринга (Командорские острова), в 1963 году на острове было 150 оленей. Несколько раз завозили оленей на Курильские острова.

В 1958 г. заповедником «Аскания-Нова» была осуществлена попытка разведения северного оленя в степных угодьях.

В 1965 г. в Горьковской области было выпущено 47 оленей.

США. В 1911 году двадцать пять оленей доставили на остров Святого Павла и пятнадцать на остров Св. Георгия (острова Прибылова). К 1938 году на острове Святого Павла было около 2000 оленей. Браконьерство, суровая зимняя погода и голод из-за чрезмерного перевыпаса привели к тому, что к 1950 году на острове оставалось только восемь оленей. Стадо на острове Св. Георгия вымерло к 1953 году. Предпринимался ряд попыток вновь завезти оленей на острова. В 2007 году их было несколько сотен.

В 1944 году на остров Святого Матвея (в Беринговом море) были завезены 29 северных оленей. В 1963 году стадо достигло численности 6000 голов. Через 3 года осталось только 42 оленя (все — самки). Возможно, олени не пережили экстремальную зиму 1964 г. с низкой температурой, ураганами, большим количеством снега и ледяной коркой на кормовых растениях; другая причина — большим поголовьем оленей были выбиты лишайники на острове, которые служили важным зимним кормом. В следующее десятилетие популяция полностью вымерла.

Карибу были завезены на остров Кадьяк в 1920-х годах, дальнейшая их судьба неизвестна.

Две успешные попытки интродукции карибу были сделаны на Аляске: на острове Адак в 1958 г. и на полуострове Кенай в 1965 г.

Попытки акклиматизировать оленей в штатах Мичиган, Висконсин, Миннесота и Мэн потерпели неудачу.

Канада. С 1961 по 1982 год 384 карибу были выпущены в 22 местах Ньюфаундленда. К 1982 году на 17 участках образовались жизнеспособные стада.

В 1980-е годы оленей завозили без особого успеха на острова Великих озёр. Несколькими попытками популяция карибу была восстановлена в некоторых частях Квебека. В 1939 году была попытка развести карибу в Новой Шотландии.

Не прижился северный олень в Австрии, Англии, Германии, Дании, Италии, Швейцарии.

 Северный олень в Субантарктике 

 просуществовали более ста лет: с 1909 г. по 1925 г. несколькими завозами были доставлены китобоями из Норвегии на субантарктический остров Южная Георгия северные олени для охоты на них и питания свежим мясом.

Два небольших стада оленей прижились на изолированных ледниками полуостровах Барфф и Басен. Северные олени изображены на гербе и флаге, а также на первой почтовой марке этой территории.

В отсутствие естественных хищников и паразитов поголовье оленей увеличивалось. С 1980-х годов на оленей перестали охотиться. Территории полуостровов Барфф и Басен являются самыми флористически богатыми, обильными растительностью на острове. Олени выедали островную растительность и разоряли гнездовья птиц. С отступлением ледников появилась угроза распространения оленей на другие территории острова. В 2011 году было принято решение об удалении с острова северного оленя как инвазивного вида ради спасения экосистемы острова. Все олени (6,6 тысяч) были отстреляны в 2013—2015 гг.

Транслокации оленей на Фолклендские острова была предпринята в 2001 году правительством Фолклендских островов с двумя целями: для сохранения генетических ресурсов одного из стад Южная Георгия и в целях диверсификации сельскохозяйственного сектора Фолклендских островов путём создания коммерческого оленьего стада. В общей сложности 59 телят были успешно перевезены с Южной Георгии на Фолкленды в 2001 году, а в 2003 году они произвели первое потомство.

В конце 1940-х годов северные олени были выпущены на острове Эстадос Огненной Земли на юге Аргентины, но были уничтожены местными охотниками. В 1971 году была предпринята ещё одна попытка транслокации оленей с Южной Георгии на Огненную Землю (на чилийский о-в Наварино), но из 8 отловленных на полуострове Барфф оленей семь погибли при перевозкеLong, J.L. Introduced Mammals of the World. Their History, Distribution and Influence. Collingwood, Australia: CSIRO Publishing and Wallingford UK: CABI Publishing 2003. P. 448. ISBN 0-85199-7368-8..

 Использование человеком 
Связь человека с северным оленем имеет долгую историю: она начинается со среднего плейстоцена и продолжается до настоящего времени. В течение последних нескольких десятков тысяч лет северный олень является основным ресурсом для многих народов на огромной территории. Освоение суровых территорий Севера было теснейшим образом связано с охотой на диких северных оленей, добыча которых давала человеку пищу, одежду, постель и кров. Вместе с северным оленем продвигался человек на Север вслед за отступающими ледниками.

Значительно позже северные народы связали свою судьбу с одомашненными стадами северных оленей (у некоторых народов Севера оленеводство не получило развития). Период оленеводства значительно короче того времени, когда человек жил главным образом охотой на диких оленей.

 Охота на диких северных оленей 

 История 
Начиная с середины валдая и до современности северный олень был одним из объектов охоты человека. Основными промысловыми видами неандертальцев Евразии были, вероятно, наиболее крупные травоядные млекопитающие: там, где в сопутствующей фауне обнаруживались мамонт и шерстистый носорог, — лидировали именно эти виды; там, где их не было, наиболее частой охотничьей добычей становились дикие быки и лошади. Другие травоядные млекопитающие, в том числе северные олени, добывались реже.

В среднем палеолите, в мустьерскую эпоху, северный олень ещё является редким объектом охоты. В позднюю пору ориньяко-солютрейской эпохи олень становится уже обычной охотничьей добычей, но уступает мамонту, лошади и зубру. В мадленское время, в тех местах, где исчезает мамонт, северный олень становится важнейшим промысловым животным.

При охоте на северных оленей, вероятно, употреблялись облава и ловля в ямы, подкрадывание к пасущимся животным и длительное преследование их. Хотя в позднем палеолите и возникла известная оседлость, позднепалеолитические люди не жили постоянно в своих поселениях: охота на северных оленей, стада которых периодически перекочёвывали на большие расстояния, требовала время от времени перекочёвок в поисках добычи.

В позднем палеолите на территории Европы развилась специализация охоты на северных оленей, и нередко об этом времени говорят как о веке северного оленя. Во время мезолита северный олень окончательно удаляется на север.
Продвигаясь вслед за ледником, северный олень расселяется на огромном пространстве. В раннем голоцене на большей части Северной Евразии складываются характерный фаунистический комплекс, миграционные пути и циклы миграций дикого оленя. Северный олень привлекает за собой древнего охотника. Только охота на дикого оленя как основное занятие могла удовлетворить все потребности арктического населения. В неолите на огромной территории Северной Евразии распространяется относительно единообразная культура, в основе которой лежит охота на дикого северного оленя. Применяются единые способы добычи дикого оленя с применением лука и копья, немногочисленны орудия обработки шкур. В тундровой зоне Северной Евразии этот период продолжался до XVII века, когда основным занятием становится оленеводство.

В Северной Америке во внутренних районах Аляски 9-6 тыс. лет до н. э. у охотников на сухопутных животных карибу был преобладающей добычей. В преддорсет Канады и в саккак Западной Гренландии типичным было равномерное сочетание морского зверобойного промысла и охоты на карибу. В преддорсет при охоте использовались лук со стрелами и помощь собак. В период господства в Американской Арктике культуры дорсет сухопутная охота ведётся с помощью копья и без собак. Зимняя охота на одиночных и группы карибу становится редкой, уступая морской охоте. Основная охота ведётся в тёплое время, коллективно, основной метод — загон оленей в воду.

С самого начала заселения субарктического Канадского щита северными алгонкинами, не позднее 7,5 тыс. лет до н. э., и до появления несколько столетий назад европейцев образ жизни алгонкинов оставался неизменным. Для их хозяйства было характерно сочетание охоты на крупных животных (прежде всего карибу) и рыболовство.

В 17-18 веках в морях центрального сектора Американской Арктики исчезли киты. Тогда часть общин ушла с побережья во внутренние районы, сменив преобладавшую в их хозяйстве морскую охоту на промысел карибу и рыболовство во внутренних водоёмах. Позже эти люди были названы эскимосами карибу по основному объекту промысла.

 Северное оленеводство 

Северное оленеводство — разведение и использование домашнего северного оленя с целью получения мяса и шкур или как транспортное животное; традиционная хозяйственная деятельность малочисленных народов, населяющих, преимущественно, Сибирь и Дальний Восток России, север Евразии; отрасль животноводства.

К северному оленеводству не относятся промысловое оленеводство (промысел дикого северного оленя) и пантовое оленеводство — разведение пятнистых оленей, изюбря и маралов.

 Одомашнивание северного оленя и возникновение оленеводства 
По вопросу о формах приручения и одомашнивания северного оленя, времени возникновения оленеводства, центрах его становления и путях распространения существуют различные точки зрения. Некоторые исследователи видели в оленеводстве архаичную форму скотоводства, восходящую к неолиту и даже к палеолиту. Другие авторы возражали против большой древности оленеводства и относили его по времени к нашей эре.

О центре возникновения северного оленеводства высказывались различные взгляды. Одни авторы придерживаются мнения независимого происхождения оленеводства разных типов, другие связывают их с одним или двумя центрами. Одна из признанных теорий — распространение оленеводства из единого алтае-саянского центра. А. Н. Максимов пришёл к заключению о существовании двух независимых центров происхождения: Скандинавского и объединённых в один центр районов Саянских гор и Верхнего Приамурья-Прибайкалья.

Позже была выдвинута гипотеза о существовании двух самостоятельных очагов одомашнивания саянского и забайкальского оленя: первый был связан с самодийскими, второй — с тунгусскими народами.

Другой взгляд на эту проблему предлагают сторонники самостоятельной доместикации оленя на Крайнем Севере и последующего автохтонного становления оленеводства.

О том, как происходило приручение северного оленя, существуют два основных предположения. Доместикация возникла из специализированной охоты на оленя, следования охотниками за их стадами, отловом и приручением. Либо пришедшие в таёжные районы самодийцы-скотоводы в новых природных условиях отказались от разведения овец и коров, коневодства и перешли к оленеводству, более подходящему для здешних мест.

Оленеводство позже распространилось на север в ходе проникновения оленеводов в новые районы и смешения их с местным населением. Аборигены тайги и тундры добывали оленей путём насильственного захвата оленей у новых соседей, получения оленей при вступлении в брак, обмена.

 Оленеводческие народы 
В истории каждого оленеводческого народа оленеводство являлось одним из основных видов хозяйственной деятельности большинства населения. У многочисленного народа оленеводством могли заниматься отдельные этнические группы: поморы у русских, коми-ижемцы у коми, северные группы якутов. Некоторые народы (карелы, кеты) прекратили заниматься оленеводством, камасинцы, койбалы были ассимилированы. У эскимосов Северной Америки (инупиаты, инувиалуиты) период оленеводства, когда оно было источником пищи, зимней одежды и денежных доходов для значительной части населения, составлял всего несколько десятилетий. Большинство оленеводческих народов населяют Россию (как и прежде Российское государство). Эвенки ведут оленеводство на территории России и Китая. Саамы — коренные народы России, Финляндии, Швеции и Норвегии — участвовали в становлении оленеводства на Аляске, в Канаде и Гренландии.

 Продукция, получаемая от северного оленя 

 Мясо 
Оленина — мясо оленей Исторически ударение в слове оленина делалось на втором слоге (оле́нина), что отражено в словаре «Российской Целлариус, или Этимологической российской лексикон» (1771), Словаре Академии Российской (ч. 4, 1793), «Словаре церковно-славянскаго и русскаго языка» (1847), в дальнейшем в словарях В. И. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, Д. Э. Розенталя (1970), в «Словаре современного русского литературного языка» (т. 8, 1959). Среди современных словарей допускают оба варианта ударения «Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение» И. Л. Резниченко (2003), «Словарь трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой (2009), «Большой академический словарь русского языка» (т. 13, 2009), «Русский орфографический словарь» под ред. В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой (2013), «Словарь трудностей русского языка для работников СМИ» М. А. Штудинера (2016) и др. «Большой толковый словарь русского языка» С. А. Кузнецова (2000), «Русское словесное ударение: Словарь» М. В. Зарвы (2001) рекомендуют ударение олени́на.. Мясо северного оленя тёмно-красного цвета, мелковолокнистое, нежное, с некоторым привкусом дичи. Оно тем нежнее, жирнее и вкуснее, чем севернее обитает животное. У старых оленей мясо несколько жёсткое. В отличие от домашних северных оленей, основная масса диких оленей отличается хорошей упитанностью и развитой мускулатурой.

По калорийности мясо северного оленя имеет лучшие показатели в сравнении с говядиной и мясом лося, поэтому его следует считать не только белковым, но и высококалорийным продуктом. Жир, входящий в состав мяса дикого северного оленя, по своим органолептическим и физико-химическим показателям характеризуется как ценный продукт, не уступающий по пищевой ценности говяжьему и бараньему. В условиях севера мясо дикого оленя является ценным источником витаминов; содержание их в 100 г мяса почти обеспечивает суточную потребность человека. Мясо северного оленя способно обеспечивать потребность человека в необходимых микроэлементах: в сравнении с мясом лося концентрация отдельных микроэлементов находится на более низком уровне, но в отличие от говядины и баранины, в оленине выше отношение полноценных белков к неполноценным, содержится больше азотистых экстрактивных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, что характеризует её как биологически полноценный высококачественный питательный продукт.

 Молоко 
Молоко важенки (самки северного оленя) идёт на вскармливание телят, благоприятствуя их быстрому росту в условиях холодного климата. Оленье молоко характеризуется исключительно высокой калорийностью, в нём в 4-5 раз больше жира и в 3 раза белка, чем в коровьем молоке. Усреднённые показатели состава молока следующие: сухих веществ — 33 %, белков — 10,1 %, жира — 18,0 %, лактозы — 2,8 %, золы — 1,5 %. Молоко важенок после отёла менее жирное (9,5-11,1 %), жирность постепенно повышается и к концу лактации в октябре достигает 21,0-30,4 %.

Среднесуточный удой составляет 200—300 г, максимально до 1,5 кг, за лактацию важенки дают 30-84 кг. Молоко густое, напоминает сливки, приятное на вкус, несколько терпкое. Пьют с чаем и солью. При переработке оленьего молока выход масла составляет 16 %, сыра — более 23 %.

Оленье молоко не нашло широкого использования даже у оленеводческих народов. В тундровой зоне его практически не используют, а в таёжной зоне — лишь внутри хозяйства оленевода. Б. Э. Петри считал, что только тофаларский и норвежский олень «вполне правильно доятся»Вот как Б. Э. Петри описывает доение: телёнок сильными ударами морды бьёт по вымени, чем вызывает отделение молока. Затем дают ему рукою пососать из обоих сосков и отводят. Карагаска доит в маленькую берестяную коробочку, которая ей служит подойником. В один удой оленуха дает 1/2 — 3/4 стакана молока. Телёнку дают дососать оленуху, после чего её отпускают. При доении помогают дети, преимущественно девочки; на их обязанности лежит приводить и уводить телят. К вечеру оленуху опять ловят и доят тем же способом (там же, с. 13-15).. В начале 20 века оленей доили в Лапландии около 4 месяцев три раза в день, не связывая себя определёнными часами дойки. Позже было отмечено, что кочевые горные лапландцы очень редко пьют молоко северного оленя.

В СССР в предвоенные и послевоенные годы были организованы оленеводческие молочно-товарные фермы. Будучи низкорентабельными, они вскоре прекратили своё существование. Причиной являлась низкая молочность важенок, трудность переработки молока в полевых условиях, к тому же чрезмерная дойка маток отрицательно влияла на выращивание приплода.

 Панты  
Панты (или ранты — у северных оленей) представляют собой неокостеневшие или частично окостеневшие рога, покрытые волосом. Экстракты из этого сырья могут быть использованы в косметологии, медицине, фармацевтической промышленности.

Рантарин (Rantarinum) — экстракт из пантов самцов северного оленя — применяют при переутомлении, астенических состояниях, артериальной гипотензии. Препарат «Рантарин» (в таблетках) и его жидкий аналог «Велкорнин» были разработаны в 1960-е годы под руководством профессора И. И. Брехмана. «Эпсорин» — первый высококачественный экстракт, полученный из пантов дикого северного оленя. Из закостеневших рогов северных оленей производят пищевую добавку с иммуностимулирующим действием «Цыгапан».

 Северный олень в культуре 
 Северный олень в доисторическом искусстве 
 Северный олень в искусстве верхнего палеолита 
Первые изображения северного оленя относятся к пещерному искусству — картинам и гравюрам, найденным в пещерах каменного века, мадленской культуры верхнего палеолита.
Пещерные настенные изображения, гравюры на кости и камне мадленской эпохи на территории современных Франции и Испании имеют своими сюжетами почти исключительно изображения животных (более четырех пятых всех найденных в стоянках того времени). В целом искусство верхнего палеолита на территории Европы дает галерею образов животных, выполненных различным способом и часто с поразительной тонкостью и мастерством передающих их в разных положениях и в разные моменты жизни (образ человека значительно уступает и по количеству, и по художественной выразительности образу животного). В этих изображениях чаще всего фигурируют те животные, роль которых в человеческом существовании была особенно заметной. В окружающей первобытного человека действительности художника более всего интересовал животный мир. Основное средство существования — охота — нашло яркое отражение в образе травоядных млекопитающих, опасность для жизни — в образах хищныхАбрамова З. А. Древнейший образ человека: Каталог по материалам палеолитического искусства Европы. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010. — С. 288..

Среди оленевых северный олень в одноимённый век северного оленя чаще всего употреблялся в пищу, но редко являлся темой для искусства (чаще других встречаются изображения лошади, на втором месте — образы бизонов); изображения северного оленя чаще встречаются среди предметов мелкой пластики, чем в пещерном настенном искусстве.

 Северный олень в искусстве мезолита, неолита 

В конце ледникового периода пещерное искусство прекращает свое существование. По мере отступания ледника и потепления климата места обитания северного оленя постепенно сдвигаются на Север. Отдельные группы охотников на северного оленя и других представителей животного мира конца ледниковой эпохи  расселяются  в области, ранее занятые ледниками. Уже к началу мезолита в первобытном искусстве широко распространяются схематизированные, геометризированные и, очевидно, уже условные образы. Изображения северного оленя в это время запечатлены на скальных обнажениях — в наскальных рисунках охотников на северных оленей и лося Северной Фенноскандии: в норвежских Альте  и   Вингене, на Онежском озере, Белом море, Кольском полуострове. Многочисленные изображения северных оленей открыты на реке  Пегтымель на  Чукотке. В целом на всех петроглифах с разной степенью реализма и условности олени изображены поодиночке, скоплениями, вереницами, в сценах охоты, а также изображены следы оленей.

 Северный олень на почтовых марках 
В Российской империи и Советской России почтовые марки, на которых был бы изображён северный олень, не выпускались. Первой в СССР стала марка, изданная 15 мая 1931 года в серии «Дирижеблестроение»: на ней изображён силуэт северного оленя в упряжке. Через два года, в 1933 году в серии «Народы СССР» были выпущены две марки с изображениями оленьей упряжки и всадника верхом на олене. Следующая марка была выпущена только в 1963 году в серии «Национальный спорт в СССР» — «Гонки на оленях — любимый вид спорта у народов Севера», на которой была изображена четвёрка оленей в упряжке. В 1966 г. в серии «50 лет Баргузинскому государственному заповеднику» на марке среди животных, охраняемых в границах заповедника, изображён силуэт северного оленя. В 1971 году выпускается марка «Неделя письма», где среди способов доставки почты изображён силуэт оленьей упряжки. В 1972 г. на марке, посвящённой Якутской АССР, в серии «50-летие автономных советских социалистических республик» изображён силуэт оленей. В 1989 г. была издана последняя на эту тему советская почтовая марка, запечатлевшая оленей на фоне тундры.

В 1999 г. в серии «Спортивные игры народов России» выходит марка с изображением оленьей упряжки. В серии почтовых марок «Россия. Регионы» в 1999 г. была выпущена марка с изображением эвенка верхом на олене, в 2003 г. — пасущихся оленей (Магаданская область), в 2005 г. — оленьей упряжки на фоне стойбища (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ). В 2006 г. впервые вышла марка с указанием (надписью), что изображён северный олень, Rangifer tarandus'', в серии «Фауна республики Саха (Якутия)». Северный олень, изображённый на гербе Ямало-Ненецкого автономного округа, представлен и на почтовой марке 2018 г. в серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации».

Северный олень в нумизматике 
В СССР в 1980 году к XXII Летним Олимпийским играм в Москве в серии «Национальные виды спорта» были выпущены две монеты номиналом 10 рублей с изображением гонки на оленьих упряжках. В 2004 в России в серии «Сохраним наш мир» были выпущены семь серебряных и золотых монет номиналом от 25 до 10 000 рублей, на реверсах которых изображены северные олени.
 
Монеты с изображением на реверсах карибу выпускаются в Канаде с 1937 года. В 2016 г. была отчеканена монета номиналом 20 долларов, на реверсе которой в графической форме изображены два северных оленя, переходящие через замёрзшую лесную речку. При разработке художественного оформления реверса дизайнер применил технику low poly — трёхмерная модель с небольшим числом полигонов), используемую при создании многих видеоигр.
 
В феврале 2017 года во время проведения Всемирной монетной ярмарки в Берлине состоялось награждение лучших монет 2015 года по версии издательства Krause Publications. В номинации «Лучшая биметаллическая монета» победила монета номиналом 5 евро Финского монетного двора, посвящённая лапландскому северному оленю.

Северный олень в геральдике 

На гербах могут отображаться фигуры как одного, так и нескольких северных оленей, голова оленя с рогами или только рога.

В современной российской геральдике северный олень может являться символом «мощи и независимости территории», бегущий олень символизирует устремлённость в будущее, движение вперёд, развитие. За северным оленем признают величественность, гордость, упорство, красоту и грацию, смелость и силу, стойкость к суровым условиям, неприхотливость и терпение. Северный олень — символ главного занятия коренного населения — оленеводства, спутник всей жизни, представитель северной природы и культуры, приносящий удачу и благополучие, дающий надежду, наиболее типичный представитель фауны, неразделимый символ тундры. Северный олень олицетворяет благородство и добрые силы, взаимовыручку, долгую жизнь, духовность, созидание, природную чистоту, изобилие и богатства.

В России северный олень изображён на гербах субъекта федерации — Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Магадана и Нарьян-Мара — административных центров субъектов Российской Федерации, городов Воркуты, Инты, Лабытнанги, Дудинки, Тынды, Вилюйска, Оленегорска, почти тридцати муниципальных районов, десятков городских и сельских поселений. Также на гербах используются элементы орнаментов «оленьи рога», реже — «оленья тропа».

Северный олень присутствует на эмблемах Керженского и Кроноцкого государственных природных биосферных заповедников, природных заповедников Олекминского и «Кузнецкий Алатау».

Северный олень изображён на гербах заморской территории Великобритании — Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, территории в составе Канады Нунавут, ленов Вестерботтен, Кальмар, Норрботтен, коммун Арвидсъяур, Елливаре, ,  в Швеции, коммун Вадсё, Вого, Порсангер, Рендал, Тромсё, Эйдфьорд в Норвегии, общин Инари и Куусамо в Финляндии.

См. также 
 Оленеводство
 Хозяин Карибу
 Олени Санта-Клауса
 Пыжик (олень)
 Карибу Доусона

Я очень хотела узнать побольше об оленях и решила о них почитать о них теперь я знаю о них многое спасибо вам информацию

Примечания

Литература

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Олень северный
 
 

 
Млекопитающие Евразии
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году
Монотипические роды млекопитающих
Сельскохозяйственные животные
Объекты охоты
Оленевые
Травоядные